Лејк Шор има више значења:
 Лејк Шор (Јута)
 Лејк Шор (Вашингтон)
 Лејк Шор (Мериленд)
 Лејк Шор (Минесота)